Il doppio maschile del Ritro Slovak Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Philipp Marx e Igor Zelenay erano i detentori del titolo, ma Marx non ha partecipato.

Zelenay ha fatto coppia con Daniele Bracciali, ma ha perso nel 1º turno contro Brian Battistone e Andreas Siljeström.

Colin Fleming e Jamie Murray hanno battuto in finale Travis Parrott e Filip Polášek 6–2, 3–6, [10–6].

Teste di serie

  Daniele Bracciali /  Igor Zelenay (primo turno)
  Dustin Brown /  Rogier Wassen (primo turno)

  Colin Fleming /  Jamie Murray (campioni)
  Jordan Kerr /  Ken Skupski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ritro Slovak Open 2010